Leszek Nowak (1950–2020) – brydżysta
 Leszek Nowak (1943–2009) – filozof
 Leszek Nowak (ur. 1964) – muzyk
 Leszek Nowak – politolog